Conrad IV peut désigner :
 Conrad IV de Hohenstaufen, duc de Souabe de 1235 à 1254 et roi de Germanie de 1237 à 1254 ;
 Conrad IV, comte de Fribourg de 1385 à 1424 ;
 , comte de Rietberg de 1389 à 1428 ;
 Conrad IV, duc d'Oleśnica de 1412 à 1416, puis évêque de Wrocław de 1417 à 1447 ;

 Conrad IV de Frontenhausen, évêque de Ratisbonne de 1204 à 1226 ;
 , évêque de Spire de 1233 à 1236 ;
 , archevêque de Salzbourg de 1291 à 1312 ;
 Conrad IV de Schöneck, évêque de Worms de 1319 à 1329 ;
 , prince-abbé de Fulda de 1372 à 1383 ;
 , abbé de Münsterschwarzach de 1374 à 1377 ;
 , évêque d'Osnabrück de 1482 à 1508 et évêque de Münster de 1497 à 1508.